Macé steht für:
 Macé, französische Gemeinde im Département Orne

Personen:
 Alain Macé (* 1946), französischer Schauspieler
 Gérard Macé (* 1946), französischer Dichter, Essayist und Fotograf
 Gustave Macé (1835–1904), französischer Polizeichef